Encruzilhada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Encruzilhada do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 Encruzilhada (ort), Bahia, 
 Cruzília (ort), Minas Gerais, 
 Encruzilhada (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar